Kojsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kojsjö, sjö i Kungsbacka kommun, 
Kojsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 739163-171768), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,77 ha)
Kojsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 739700-171293), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kojsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (8,75 ha)
Kojsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (8,54 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn